Antoni Chełmiński (ur. 5 stycznia 1863, zm. 23 kwietnia 1905), polski numizmatyk
 Antoni Chełmiński (ur. 26 czerwca 1905, zm. 10 września 1933), oficer Wojska Polskiego, pilot
 Franciszek Chełmiński (ur. 23 maja 1862, zm. 1932 w Łodzi) – polski architekt
 Jan Chełmiński (ur. 1851, zm. 1925) – malarz polsko-amerykański
 Karol Chełmiński (ur. 1813, zm. 21 kwietnia 1894), uczestnik polskich powstań narodowych, zesłaniec
 Tomasz Chełmiński (ur. 17 września 1929, zm. 11 kwietnia 2006), polski iluzjonista